Il singolare del torneo di tennis WTA Congoleum Classic 1975, facente parte del Women's International Grand Prix 1975, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Cynthia Doerner 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Cynthia Doerner (quarti di finale)
 Marcie Louie (primo turno)
 Linky Boshoff (terzo turno)

 Sue Barker (quarti di finale)
 Assente
 Assente
 Dianne Fromholtz (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA Congoleum Classic 1975